Argos – miasto w Stanach Zjednoczonych
 Argos – miasto na Peloponezie, w Grecji
 Argos – przedsiębiorstwo handlowe w Wielkiej Brytanii i Irlandii
 Argos – w mitologii greckiej budowniczy okrętu Argo, jeden z Argonautów, syn Arestora
 Argos – w mitologii greckiej olbrzym o stu wiecznie czuwających oczach
 Argos – w mitologii greckiej syn Zeusa i Niobe, eponim Argolidy
 Argos – w mitologii greckiej pies Odyseusza

Zobacz też 

 Argo – strona ujednoznaczniająca
 Argus – strona ujednoznaczniająca
 Chazé-sur-Argos – miejscowość we Francji